Deze pagina geeft een overzicht van de wielerploeg Saunier Duval in 2008.

Wielerploeg in 2008
2008